Keldych peut faire référence à :

Patronymes  
 Lioudmila Keldych (1904-1976), mathématicienne russe.
 Mstislav Keldych (1911-1978), mathématicien et physicien soviétique.
 Institut de mathématiques appliquées Keldych, situé à Moscou.
 Akademik Mstislav Keldych, navire océanographique russe.
 Leonid Keldych (1931–2016), directeur de l'Institut de physique Lebedev.

Astronomie
 (2186) Keldysh, un astéroïde.

Patronyme russe